Скейлз или Скейлс () — английская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Скейлс, Альфред (1827 — 1892) — американский политик и военный, участник Гражданской войны.
 Скейлз, Джон Роберт (John Robert Scales, род. 1966) — английский футболист-профессионал, центральный защитник (1984—2001)
 Скейлс, Прунелла (Prunella Scales, род. 1932) — английская актриса, награждена Орденом Британской империи
 Скейлз, Роберт (Robert H. Scales, род. 1944) — генерал-майор армии США в отставке, командир Военного колледжа армии США (Карлайл, Пенсильвания, 1997—2000)

См. также 
 Скоулз